Immagini greyscale (o grayscale) – immagini a livelli di grigio
 Greyscale – album dei Camouflage del 2015
 Grayscale – gruppo musicale statunitense